João Alfredo Herbst, conhecido como Jango Herbst (Mafra, 11 de dezembro de 1953) é um político brasileiro.

Foi prefeito de Mafra, município do estado de Santa Catarina, eleito em 2008 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Naturais de Mafra (Santa Catarina)
Prefeitos de Mafra
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)